Арба́тов — русская фамилия.

Известные носители

Мужчины 
 Арбатов, Александр Аркадьевич (род. 1938) — советский и российский экономист.
 Арбатов, Алексей Георгиевич (род. 1951) — российский политический деятель, учёный-политолог, академик РАН (2011). 
 Арбатов, Георгий Аркадьевич (1923—2010) — советский и российский политолог, академик АН СССР (1974). 
 Арбатов, Зиновий Юрьевич (1893—1967)—  журналист и писатель русского зарубежья
 Арбатов, Николай Николаевич (1869—1926) — русский театральный режиссёр и педагог.

Женщины 
 Арбатова, Мария Ивановна (род. 1957) — российская писательница, драматург, переводчик и сценарист, радиоведущая, психоаналитик, журналист. Активная деятельница феминистского движения, публицист.